Мазур Василь:
 Мазур Василь Костянтинович (1957) —  міський голова міста Бердичів Житомирської області України.
 Мазур Василь Степанович (1955) — український актор, народний артист України